O Torneio de Amsterdã de 2008 (nome oficial: LG Amsterdam Tournament 2008) foi a vigésima oitava edição do Torneio de Amsterdã realizado no Amsterdam Arena em Amsterdã. Essa edição foi patrocinada pela montadora coreana de celulares, LG além de ter a participação de grandes equipes do futebol mundial como: Ajax, Arsenal, Internazionale e Sevilla. O torneio foi disputado nos dias 8 e 9 de Agosto.

Formato de disputa 
O torneio não é eliminatório. Ganha-se 1 ponto extra a cada gol que o time marcar. Quem somar mais pontos ao final das duas rodadas será o campeão.

Árbitros 
Os árbitros participantes desta edição do Torneio de Amsterdã são:

  Bas Nijhuis
  Eric Braamhaar
  Ruud Bossen
  Kevin Blom

Grupo Único 
Todas as partidas estão no fuso horário da Europa Central (UTC+1).

1ª Rodada

2ª Rodada

Ligações externas 
 

2008 no futebol

it:Torneo di Amsterdam#2008